MGK har flere betydninger:
 
 Musikalsk Grundkursus – konservatorieforberedende kursus.
 National Security Council (Tyrkiet) – Milli Güvenlik Kurulu (MGK), tyrkisk sikkerhedsråd.